Gunvor Wallin kan avse:

Gunvor Wallin (1911-2010), professor i civilrätt
Gunvor Wallin (1920-), svensk politiker